Aldo di Cillo Pagotto (1949-2020) – arcivescovo cattolico brasiliano, dal 2016 emerito di Paraíba
 Angelo Pagotto (n. 1973) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Mario Pagotto (1911-1992) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo terzino

Pagine correlate 
 Pagot